Helgonet i sin svenska version startade 1966 och innehöll till en början dagspressversionen av serien. Materialbrist ledde dock till att man började producera egna äventyr på licens relativt tidigt. 

Seriens huvudförfattare var Norman Worker och Donne Avenell, som dock fick finna sig i att skaparen Leslie Charteris ville godkänna varje äventyr personligen. Bland de mest produktiva tecknarna fanns Martín Salvador och Federico Maidagan.

Huvudpersonens utseende var baserat på skådespelaren Roger Moore, som spelade Helgonet i TV-serien. Den svenska tidningen lades ner 1985, varefter repriser av gamla avsnitt publicerades i tidningen James Bond fram till 1992.

Dagspressversion 
Dagspressversionen av "Helgonet" skrevs av Leslie Charteris själv, och producerades åren 1948–1962. Harry Harrison tjänade som spökförfattare till en del avsnitt 1955–1960. Huvudtecknare var Mike Roy 1948–1950, John Spranger 1951–1959, Bob Lubbers cirka 1959–1960 och Doug Wildey ca 1960–1962. Lew Sayre Schwartz gjorde ett kortare inhopp som tecknare 1948. Utöver dessa har John Belfi varit assisterande tecknare 1949–1950, och tuschare var Sam Burkloff cirka 1950, Jack Davis cirka 1950 och Pete Morisi cirka 1948.

Index för dagspressversionen

Serietidningsversion

USA

Avon Comics
Från 1947 till 1952 publicerade Avon Comics en serieversion i serietidningen The Saint.

Moonstone Books
En amerikansk serietidningsversion av Mel Odom och Eduardo Barreto gavs ut av Moonstone Books 2012.

Sverige 
De svenskproducerade äventyren har även publicerats i serietidningar i andra länder: 
Helgenen i Norge, utgiven 1966–1989.
Helgenen i Danmark, utgiven 1969–1971.
Pyhimys i Finland, utgiven 1970–1984.

Svensk licensproduktion

Referenser

Externa länkar
Helgonet på Seriewikin
Omslagsgalleri på Seriecentrum

Serietidningar nedlagda 1985
Serietidningar startade 1966
Nedlagda svenska serietidningar
Tecknade serier i Storbritannien
Tecknade serier i Sverige